George Goschen ist der Name folgender Personen:

* George Goschen, 1. Viscount Goschen (1831–1907), britischer Geschäftsmann und Politiker
 George Goschen, 2. Viscount Goschen (1866–1952), britischer Politiker